Глассман

 Глассман, Джеймс (en) (1947) — заместитель министра иностранных дел США по публичной дипломатии, сотрудник AEI